FPM é uma sigla que pode significar:

Faculdade Presbiteriana Mackenzie (Rio / Brasília);
 Feets Per Seconds, pés por segundo ;
 Finance Project Manager, uma aplicação da empresa PDM;
 Fundação de Parques Municipais de Belo Horizonte;
 Fundo de Participação dos Municípios;
 PHP-FPM, FastCGI Process Manager, uma implementação alternativa do PHP FastCGI.

Desambiguações de siglas